Bitcoin é uma das criptomoedas mais antigas e amplamente conhecidas. Não há moedas para cunhar ou notas para imprimir. É descentralizado, o que significa que não há instituição bancária ou governo no controle. Proprietários permanecem anônimos; em vez de usar nomes, números do Seguro Social ou CPF, o bitcoin usa chaves de criptografia para conectar vendedores a compradores.

O Bitcoin é extraído por computadores extremamente poderosos, em vez de ser emitido como moeda convencional. Envolve matemática, tecnologia, dinâmica social e economia e, embora exista desde 2009, está ganhando força rapidamente. Neste guia, os leitores podem aprender sobre alguns dos conceitos básicos do bitcoin enquanto obtêm respostas para algumas perguntas comuns.

Propriedades de transação do Bitcoin:

Irreversível: Após a confirmação, uma transação não pode ser revertida. Por ninguém. E ninguém significa ninguém. Nem você, nem seu banco, nem o presidente dos Estados Unidos, nem Satoshi, nem seu mineiro. Ninguém. Se você enviar dinheiro, você o envia. Período. Ninguém pode ajudá-lo, se você enviou seus fundos para um golpista ou se um hacker os roubou do seu computador. Não há rede de segurança.

Pseudônimo: Nenhuma transação ou conta está conectada a identidades do mundo real. Você recebe Bitcoins nos chamados endereços, que são cadeias aparentemente aleatórias de cerca de 30 caracteres. Embora seja geralmente possível analisar o fluxo da transação, não é necessariamente possível conectar a identidade do mundo real dos usuários com esses endereços.

Rápido e global: A transação é propagada quase instantaneamente na rede e é confirmada em alguns minutos. Como eles acontecem em uma rede global de computadores, são completamente indiferentes à sua localização física. Não importa se eu enviar Bitcoin ao meu vizinho ou a alguém do outro lado do mundo.

Seguro: Os fundos de Bitcoin são bloqueados em um sistema de criptografia de chave pública. Somente o proprietário da chave privada pode enviar criptomoeda. Criptografia forte e a magia de grandes números tornam impossível quebrar esse esquema. Um endereço Bitcoin é mais seguro que Fort Knox.

Sem permissão: Você não precisa pedir a ninguém para usar criptomoeda. É apenas um software que todos podem baixar gratuitamente. Após a instalação, você pode receber e enviar Bitcoins ou outras criptomoedas. Ninguém pode impedi-lo. Não há porteiro.

Como funciona o Bitcoin 
Blockchain: O Bitcoin é alimentado por código de código aberto conhecido como blockchain, que cria um livro público compartilhado. Cada transação é um "bloco" que é "encadeado" ao código, criando um registro permanente de cada transação. A tecnologia Blockchain está no coração de mais de 2.200 criptomoedas que se seguiram na sequência do bitcoin.

Chaves públicas e privadas: Uma carteira de bitcoin contém uma chave pública e uma chave privada, que trabalham juntas para permitir que o proprietário inicie e assine transações digitalmente, fornecendo prova de autorização.

Mineiros de Bitcoin: Os mineiros - ou membros da plataforma ponto a ponto - então confirmam independentemente a transação usando computadores de alta velocidade, geralmente em 10 a 20 minutos. Mineiros são pagos em bitcoin por seus esforços.

Ao tentar entender o que é o Bitcoin e o que ele pode realizar, é útil pensar em uma época em que usar transações em dinheiro era mais comum do que usar crédito ou cartão de débito. O dinheiro era simplesmente trocado em troca de um bem ou serviço. Não havia como o dinheiro que você usou pode ser rastreado até você; suas informações pessoais não estavam vinculadas ao documento ou contas. O pagamento era automático; não havia intermediário na forma de bancos que trocavam fundos para sua transação ser concluída. 

O objetivo do bitcoin é oferecer esse mesmo tipo de serviço rápido, transação segura e anônima, além de existir em formato eletrônico. A tecnologia do Bitcoin traz muitos benefícios. Para alguns, o principal benefício é que este sistema é totalmente separado do nosso sistema bancário atual, com zero governo intervindo nele. Isso atrai aqueles que questionam e têm preocupações com o papel do governo na regulação monetária.

O CoinReport apresenta outras grandes vantagens e desvantagens do Bitcoin. Com Bitcoin, os fundos podem ser facilmente trocados entre fronteiras sem as principais taxas que elas enfrentam atualmente. Você não precisa se preocupar com o fato de as transações não serem processadas apenas porque um banco está fechado por um feriado. Isso ajuda as famílias que são forçadas a se separar para ganhar dinheiro suficiente para viver, bem como viajantes que podem evitar taxas de transação durante a conversão de moeda. Todas as transações de Bitcoin são transparentes e protegem as identidades dos usuários. Isto é porque todos os computadores de processamento de Bitcoin têm acesso a um histórico que contém todas as transações desde o bem no início do Bitcoin, mas tudo o que pode ser visto são os endereços públicos usados ​​na transação. Nenhuma informação pessoal pode ser encontrada através deste número e não pode ser rastreada de volta para você.

Outro benefício é que o Bitcoin cobra pouca ou nenhuma taxa ao fazer transações com moedas ou trocas. Nosso sistema atual pode cobrar taxas altas, de modo que cobrar uma pequena quantia, por algo como acesso a ler um artigo de revista on-line, custaria mais para movimentar o dinheiro do que o custo original incorrido. Com o Bitcoin, você pode negociar moedas até oito casas decimais, então pequenas transações ainda são possíveis. Finalmente, as transações com o Bitcoin são seguras. As transações na blockchain do Bitcoin não podem ser revertida ou desfeita, para que os comerciantes tenham certeza de que, se decidirem aceitar o Bitcoin, receberão dinheiro deles. Isso é verdade mesmo em áreas onde a fraude e o crime são predominantes 

Por outro lado, o Bitcoin tem várias desvantagens, que são esperadas com uma moeda na sua infância. A maioria das pessoas nunca ouviu falar do Bitcoin, por isso não é amplamente aceito. As pessoas vão precisar de mais conhecimento dessa tecnologia para que ela tenha algum lugar duradouro no mundo como moeda regular. A tecnologia em si é muito nova e muito estranha para as pessoas que não tem tempo para aprender sobre os mecanismos do sistema. Ainda existem poucas empresas que aceitam Bitcoincomo meio de pagamento. Você pode encontrar mais em cidades maiores, mas as populações rurais têm pouco acesso a gastar Bitcoin em empresas pessoalmente. Mesmo online, gastar Bitcoin não é mais fácil. Devido à sua volatilidade em relação ao dólar, a capacidade do Bitcoin de servir como uma loja de o valor e a unidade de conta são afetados negativamente. 

Muitas pessoas que possuem Bitcoin o fazem como um investimento, em vez de uma moeda para ser regularmente trocado. O preço do Bitcoin registrou altos e baixos no valor do dólar e, portanto, ainda não chegamos perto, mas por design, há um número máximo de Bitcoins que podem ser criados. Isso fará com que o preço dos Bitcoins se estabilize a longo prazo. Isso destaca a preocupação que alguns têm sobre o controle do dólar - isso pode gerar um grande excedente causando inflação. Com o Bitcoin, não há problema com um grande excedente, pois não há intervenção ou controle do governo e há um limite finito no número de Bitcoins. No entanto, isso também destaca o que alguns considerariam uma grande desvantagem. Sem a capacidade de aumentar o número de Bitcoins, a moeda não pode crescer com uma economia crescente. Como o Bitcoin é descentralizado, não há um grupo formal de pessoas no controle dele. No entanto, existem indivíduos que se comprometeram a popularizar o Bitcoin, investir nele, e resolva algumas dessas desvantagens. Um homem chamado Gavin Andresen tomou grande interesse no Bitcoin e atua como cientista-chefe da Bitcoin Foundation. Andresen participou da primeira transação Bitcoin em que um bem físico foi comprado e vendido. Ele comprou um par de meias de alpaca de um fazendeiro que morava perto.

A Influência Social e Econômica 
Isso é importante simplesmente porque, no mundo moderno de hoje, onde tudo é digital e sobre tecnologia, as pessoas estão se acostumando a usar seus computadores para ganhar a vida. Qualquer pessoa que queira usar criptomoeda para controlar a distribuição e criação de dinheiro pode fazê-lo agora a partir da privacidade calorosa de suas casas. Essa tecnologia é uma boa maneira de ganhar dinheiro sem sair de casa. 

As moedas cibernéticas mais populares como Ethereum, Litecoin e Bitcoin estão rapidamente prevalecendo no mundo financeiro e as pessoas descobriram que essa poderia ser uma boa oportunidade para elas. Há cada vez mais pessoas que compram e investem nessas criptomoedas exatamente por esse motivo. Assim, todo o mundo financeiro é assolado pela tecnologia e as pessoas se dividem sobre o assunto.

Alguns acham que é ótimo, enquanto outros acham que é uma completa perda de tempo. A natureza volátil das criptomoedas fez as pessoas se interessarem e elas começaram a se educar sobre formas alternativas dessas moedas cibernéticas. Não há dúvida de que isso afeta o mundo como o conhecemos.

A criptomoeda existe na forma de uma nuvem e há apenas um valor digital anexado a ela, sem nenhuma forma física. Ainda assim, ele pode ser usado como o equivalente digital de dinheiro real. Agora, o sistema normal funciona assim. Você tem o dinheiro ganho que coloca em um banco pelo qual paga uma determinada taxa. Com a criptomoeda, essa taxa é absolutamente e significativamente menor. Isso é bom para os usuários, mas é ruim para os bancos.

Embora a Criptomoeda e seu uso estejam sempre altos, também existem os conceitos errados sobre ela. A maioria das pessoas ainda parece perguntar - Por que usar o Bitcoin? Como essas moedas usam algoritmos diferentes e são negociadas de maneiras não convencionais, é importante procurar algumas características importantes antes de investir no Bitcoin ou em outros de sua categoria. Isso inclui: 

Volume Diário de Negociação e Capitalização Global de Mercado: A capitalização de mercado de uma criptomoeda é o valor total de todas as suas formas que estão atualmente em circulação. Novas formas de criptomoeda podem não estar amplamente disponíveis e, portanto, podem não ter alta capitalização de mercado. Semelhante a este é o volume diário de negociação, e uma criptomoeda que tem maior volume de negociação do que as outras é considerada mais bem-sucedida.

Canais de verificação: Cada criptomoeda tem seu próprio método de verificação. Um dos métodos mais comuns de verificação é chamado "Prova de trabalho". Aqui, para verificar uma transação, um computador precisa gastar tempo e poder de computação para resolver problemas matemáticos difíceis. Por outro lado, o método "Prova de participação" permite que os usuários com a maior parcela da criptomoeda verifiquem as transações, o que exige muito menos poder de computação.

Aceitação da criptomoeda: A menos que uma criptomoeda não seja aceita pelos principais varejistas ou outras empresas com as quais você lida, ela não é muito útil. É por isso que o Bitcoin continua sendo a forma mais popular de moeda digital, já que seu alcance é generalizado e é aceito por muitas empresas e varejistas.

O que esperar do Futuro
Em curto e no longo prazo, o Bitcoin tem que enfrentar seus concorrentes. A competição vem de dentro do grupo de criptomoedas e de moedas nacionais. A longo prazo, o Bitcoin como produto precisa fornecer uma vantagem sobre outras moedas existentes, algum recurso que o torna único. O Bitcoin se anuncia como um veículo para realizar pagamentos anônimos sem envolver uma observação confiável de terceiros. Para pagar anonimamente via Euro, em contrapartida, você precisa entregar as notas de Euro pessoalmente. Como alternativa, alguém mais precisa fazê-lo em seu lugar, em quem você confia que ele não pega seu dinheiro e não corre. Curiosamente, a popularidade das criptomoedas levou alguns bancos centrais a restringir ainda mais os serviços fornecidos por seus produtos. O abandono de dinheiro em troca de uma moeda digital do banco central implica que os pagamentos anônimos com a moeda nacional serão impossíveis por completo, criando outro vazio para que as criptomoedas entrem. O futuro dos bitcoins pode, portanto, depender da avaliação da privacidade das pessoas, e A capacidade do Bitcoins de fornecer pagamentos anônimos de forma confiável em uma escala potencialmente grande, de maneira rápida e barata.

A tecnologia principal do Bitcoin é revolucionária, e você pode esperar que o Bitcoin e outros projetos de blockchain estejam aqui a longo prazo. Mas se o Bitcoin continuará sendo a criptomoeda dominante do futuro ou será destronado por outro projeto depende muito de como seus concorrentes amadurecem e de como a comunidade Bitcoin, por sua vez, responde. Apesar de seus muitos pontos fortes, o Bitcoin tem várias deficiências, que outras criptomoedas procuram resolver. Para citar alguns: os contratos inteligentes da Ethereum expandem muito as possibilidades de criação de aplicativos descentralizados poderosos. As transações privadas da Zcash oferecem uma enorme melhoria em relação à natureza totalmente pública do histórico de transações do Bitcoin. E as mais de 1000 transações por segundo reivindicadas por vários outros projetos diminuem a capacidade do Bitcoin (estimada em menos de 10 transações por segundo).

Atualmente, esses projetos concorrentes estão em estágios relativamente iniciais e ainda precisam provar que podem oferecer suas respectivas visões em escala sem comprometer a segurança. Mas com o passar do tempo, eles sem dúvida amadurecerão. E quando isso acontecer, caberá à comunidade Bitcoin adotar essas novas tecnologias no Bitcoin - algo que a comunidade até agora tem sido lenta ou relutante em fazer - para manter o domínio do Bitcoin. Embora o Bitcoin tenha sido bastante revolucionário em 2009, em 2019 outros projetos estão avançando e fazendo melhorias inovadoras em relação ao design original do Bitcoin. E, para que o Bitcoin mantenha seu domínio em 2029, será necessário incorporar algumas dessas inovações mais recentes à medida que amadurecem.

Veja também
Bitcoin
Blockchain
Impactos Econômicos (Bitcoin)
Proof of Work
Litecoin
Satoshi Nakamoto

Bitcoin